Vålersokning – abitanti di Våler (Innlandet)
Vålersokning – abitanti di Våler (Viken)